«Fernando» (рабочее название: «Tango») — внеальбомный сингл шведской группы ABBA, выпущенный весной 1976 года. Авторы слов и музыки — Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Стиг Андерсон, вокал — Анни-Фрид Лингстад. Песня появилась в некоторых странах на релизе Greatest Hits 1976 года, хотя в Австралии и Новой Зеландии «Fernando» попала на альбом Arrival. Песня «Fernando» также присутствует на компиляции ABBA Gold: Greatest Hits.

История 
Первоначально «Fernando» была написана не для всей группы ABBA, а лишь для одной её участницы, Фриды. Песня появилась на её первом шведском сольном альбоме, Frida ensam. Приготовления к записи начались в августе 1975 года.

Шведскоязычная версия 
Оригинальная версия на шведском языке была написана менеджером группы Стигом Андерсоном и значительно отличалась от более известного английского исполнения. В оригинале рассказчик пытается успокоить разбитого горем Фернандо, лишившегося своей любви.

Англоязычная версия 
Версия на английском, с текстом, переработанным Ульвеусом, представляет собой ностальгический диалог двух ветеранов, боевых товарищей по старой войне за свободу, в которой они принимали участие, будучи молодыми. Ссылка на «пророческую ночь, когда пересекли мы Рио-Гранде», очевидно, относится к Мексиканской революции, которая началась 20 ноября 1910 года с перехода отрядом Франсиско Мадеро американской границы в штате Техас. Логично, что группа записала ещё и испаноязычную версию.

Второй стороной для «Fernando» стала песня «Hey Hey Helen» с одноимённого альбома группы 1975 года, хотя в некоторых странах для этой цели использовался трек «Tropical Loveland» (тоже с альбома ABBA).

Версия ABBA 
После успеха соло-версии Фриды в Скандинавии группа решила записать песню на английском языке, и это оказалось удачным шагом. Песня стала одной из наиболее успешных за всю историю группы, заняв первые места в чартах тринадцати стран, таких как ФРГ, Великобритания, Ирландия, Франция, Бельгия, Венгрия, Австрия, Швейцария, Нидерланды, ЮАР, Мексика, Новая Зеландия и особенно Австралия, где «ABBA-мания» достигла невероятных масштабов. Песня оставалась № 1 в продолжение 14 недель и присутствовала в чарт-листинге на протяжении 40 недель, став одним из наиболее популярных синглов в Австралии за всю историю страны. «Fernando» также достигла топ-3 в родной Швеции (хотя соло-версия Фриды стала № 1 и пробыла в таком качестве 10 недель), Норвегии, Родезии, Канаде и Испании. Если брать в расчёт шведский № 1 версии Фриды, то песня «Fernando» стала чарт-топпером в 14 странах, то есть второй по продаваемости композицией группы (после «Dancing Queen»).

«Fernando» достиг № 13 в американском Billboard Hot 100, став на тот момент самым успешным синглом ABBA в Америке после «Waterloo». Однако, «Fernando» удалось завоевать высшую позицию в Billboard adult contemporary chart — первым из синглов ABBA (вторым станет «The Winner Takes It All»).

«Fernando» также стал лучшей студийной записью 1975 года (). Это была вторая международная награда ABBA (после «Евровидения»).

Хронология

Позиции в чартах

Кавер-версии 

 Шведский ансамбль Nashville Train записал свою кавер-версию песни для альбома 1977 года ABBA Our Way, выпущенного лейблом Polar Music в Швеции.

Упоминания в других произведениях и прочее 
 ABBA исполняют отрывки из песни в фильме «ABBA: The Movie» (1977).
 Отрывки из песни исполняются героиней мюзикла Mamma Mia! Донной. В сиквеле фильма песня исполняется полностью дуэтом певицы Шер и актёра Энди Гарсиа.
 Голландский футболист Фернандо Риксен обязан своим именем этой песне (так его назвала мать, которой песня очень нравилась).
 Песня включена в попурри «ABBA Gold» (в аранжировке ) для духового оркестра.

Примечания

Литература 
 

Синглы 1976 года
Синглы ABBA
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Бельгии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Песни, написанные Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM
Песни Анни-Фрид Лингстад
Мексиканская революция в искусстве